Психея:

 Психея — в древнегреческой мифологии олицетворение человеческой души.
 Psyche — старейший американский научный журнал, посвящённый проблемам энтомологии и всестороннему исследованию насекомых, а также некоторых групп членистоногих.
 «Психея» — трагедия-балет в пяти действиях Мольера.
 «Психея» — курганская альтернативная рок-группа.
 «Психея» — альбом группы «Психея».
 (16) Психея — астероид Главного астероидного пояса.
 «Психея» (Psyche) — запланированная космическая миссия НАСА к астероиду (16) Психея в 2023 году.